Лос Салазар има више значења:

 Лос Салазар (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Салазар (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Салазар (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Салазар (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Салазар (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Салазар, Колонија Салазар (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику